NGC 4143 (другие обозначения — UGC 7142, MCG 7-25-36, ZWG 215.39, PGC 38654) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4143 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4143 в группу также входят ещё 19 галактик.

Находится на периферии скопления Большой Медведицы. В галактике имеется протяжённый наклонный газовый диск.

Примечания 

 

4143
Гончие Псы (созвездие)